Mužská čtyřhra Argentina Open 2020 probíhala v první polovině února 2020. Do deblové soutěže buenosairského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Argentinci Máximo González a Horacio Zeballos, kteří nestartovali společně. González nastoupil s Francouzem Fabricem Martinem, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Španělů Andújara s Martínezem. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený, španělsko-argentinský pár Marcel Granollers a Horacio Zeballos, který ve finále za 1.47 hodiny zdolal Argentince Guillerma Durána s Juanem Ignaciem Londerem. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 5–7 rozhodl až dlouhý supertiebreak poměrem míčů [18–16], v němž Granollers se Zeballosem odvrátili tři mečboly. Oba si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Od počátku spolupráce na Canada Masters 2019 získali druhou trofej a jejich celková zápasová bilance po dohrání čtvrtého společného turnaje činila 17–6. Granollers vybojoval devatenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour. Pro Zeballose to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (vítězové) 
  Máximo González /  Fabrice Martin (1. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinále) 
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2020
ATP Tour 2020